Ла Нуеве има више значења:

 Ла Нуеве (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Нуеве (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику